Сан-Домінгуш (порт. São Domingos) — португальська власна назва.
 Церква Сау Домінгуш (святих Юсти та Руфіни), порт. Igreja de São Domingos (Santa Justa e Rufina) — діюча католицька церква, названа в честь Святого Домініка.

Див. також
 Домінгуш (прізвище, ім'я)